1953 Голяма награда на Германия е 3-то за Голямата награда на Германия и седми кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 2 август 1953 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия